Kimminich ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Kimminich (* 1957), Kulturwissenschaftlerin und Romanistin
 Otto Kimminich (1932–1997), deutscher Jurist und Professor für Völkerrecht